Burg Kerpen ist der Name mehrerer Burgen in Deutschland:
Burg Kerpen (Eifel) bei Kerpen in Rheinland-Pfalz
Burg Kerpen (Rhein-Erft) in Kerpen im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
Burg Kerpen (Saarland) in Illingen im Saarland